Leyendecker steht für:
 Leyendecker, frühere Berufsbezeichnung (Schieferdachdecker)

Leyendecker ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Leyendecker (* 1949), deutsche Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin, siehe Angelika Schyma
 August Leyendecker (1873–1937), deutscher Jurist
 Birgit Leyendecker, deutsche Entwicklungspsychologin und Hochschullehrerin
 Christoph Leyendecker (1943–2016), deutscher Pädagoge
 Gudrun Leyendecker (* 1948), deutsche Buchautorin
 Hans Leyendecker (* 1949), deutscher Journalist 
 Herbert Leyendecker (1885-1858), deutscher Philosoph 
 Johann Josef Leyendecker (1810–1867), deutscher Maler
 Joseph Christian Leyendecker (1874–1951), US-amerikanischer Zeichner und Illustrator 
 Mathias Leyendecker (1821–1871), deutscher Maler
 Melanie Leyendecker (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Michael Leyendecker, der sich selbst Textor nannte († 1636), Abt der Abtei Marienstatt
 Paul Josef Leyendecker (1842–1891 oder 1898), deutscher Maler
 Sigrid Leyendecker (* 1977), deutsche Ingenieurin und Hochschullehrerin
 Ulrich Leyendecker (1946–2018), deutscher Komponist 
 Wilhelm Leyendecker (1816–1891), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker. 

Siehe auch:
 Leiendecker
 Leydecker
 Haus Leyendecker